Тонино — топоним в России.

 Тонино — прежнее название села Старое Тонино в Спасском районе Рязанской области.
 Тонино — упразднённая деревня в Антроповском районе Костромской области.